Харальд Вигго Ханстеен () (13 сентября, 1900 год, Кристиания — 10 сентября 1941 год, Осло) — участник норвежского анифашистского движения Сопротивления, адвокат. Казнен немецкими оккупационными властями за организацию забастовки.

Биография 
Харальд Вигго Ханстеен родился 13 сентября 1900 года в Кристиании (ныне Осло). В молодости состоял в левой организации  Mot Dag, которая тесно сотрудничала с Компартией Норвегии. После разрыва между  Mot Dag и норвежской компартией в 1929 году Ханстейн остался членом коммунистической партии.

В 1933 году Ханстеен выучился на адвоката и впоследствии работал юридическим консультантом в Норвежской конфедерации профсоюзов.

В 1940 году вместе с норвежским правительством в изгнании эвакуировался в Лондон, но в июле того же года вернулся в Норвегию.

Во многом именно благодаря заслугам Ханстеена, коллаборационистской партии Видкуна Квислинга не удалось захватить контроль над норвежскими профсоюзами.

В сентябре 1941 года из-за начала войны с Советским Союзом в Норвегии начались проблемы со продовольственным снабжением. Данное событие вызвало большое недовольство среди норвежских рабочих, которым перестали выдавать ежедневный «молочный паек». В ответ на это, норвежские рабочие 8 сентября покинули свои рабочие места и разошлись по домам.

На следующий день, 9 сентября 1941 года, стараниями Вигго Ханстеена и профсоюзного активиста Рольфа Викстрёма была организована масштабная забастовка, в которой приняли участие 25 тысяч жителей Осло.

За организацию забастовки Ханстеен и Викстрём были арестованы немецкими властями и 10 сентября, по приказу главы Рейхскомиссариата Норвегия Йозефа Тербовена, расстреляны.

Вигго Ханстеен и Рольф Викстрём являются первыми норвежскими гражданам, казненными немецкими оккупационными властями.

Личная жизнь 
Вигго Ханстеен был женат на Кирстен Ханстеен (в девичестве, носила фамилию Мое) (1903—1974), которая после войны занимала пост министра в норвежском правительстве и была депутатом норвежского парламента от компартии.

Память 
Вигго Ханстеену и Рольфу Викстрёму поставлен памятник в Осло.

Также именем Ханстеена названа улица в норвежском городе Лиллестрём.

Примечания

Ссылки 
 Биография Вигго Ханстеена
 Памятник Вигго Ханстеену и Рольфу Викстёму

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 13 сентября
Умершие 10 сентября
Родившиеся в 1900 году
Умершие в 1941 году
Родившиеся в Осло
Умершие в Осло
Коммунисты Норвегии
Профсоюзные деятели Норвегии
Члены норвежского Сопротивления
Расстрелянные в Норвегии
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1941 году